Waldsiedlung (letteralmente: "insediamento nel bosco") può riferirsi a:

 Waldsiedlung (Bernau bei Berlin) – zona residenziale nei pressi di Wandlitz
 Waldsiedlung – frazione della città tedesca di Nauen
 Waldsiedlung – località della città tedesca di Bad Belzig
 Waldsiedlung – località del comune tedesco di Nordwestuckermark